João Luís Gonçalves Ferreira, primeiro e único barão de Araribá, (? — ?) foi um fazendeiro e militar brasileiro, tendo sido coronel da Guarda Nacional.

Seu título foi conferido por decreto imperial em 5 de agosto de 1883. Provavelmente faz menção à região onde hoje se encontra a reserva indígena de Araribá, na região de Bauru. E em tupi, araribá designa uma espécie de árvore, significando folha redonda.

Proprietários rurais do Brasil
Baronatos do Brasil
Oficiais da Guarda Nacional